Аеропорт «Анаа»  — аеропорт, який обслуговує атол Анаа Архіпелагу Туамоту у Французькій Полінезії. Розташований у 2 км на південний схід від села Тукухора.

Відкритий у 1976 році.

Показники діяльності

Кількість пасажирів

Кількість злетів-посадок

Вантажообіг

Авіакомпанії та напрямки

Див. також 
 Список аеропортів Французької Полінезії

Примітки

Посилання 
 Профіль аеропорту на порталі «World Aero Data» 
 Профіль аеропорту на порталі «Aviation Safety Network» 

Анаа